Roran (personage), personage uit Het Erfgoed
Rörån (doorverwijspagina), Zweden